Salt Creek peut désigner :

Cours d'eau 
 , un affluent de l'Amargosa en Californie.
 , une rivière du comté d'Orange (Californie). 
 , un affluent du Sacramento en Californie.
 , un affluent de la rivière Des Plaines en Illinois.
 , un affluent de la  en Illinois.
 , un affluent de Sangamon River en Illinois.
 , un affluent de la rivière Calumet en Indiana.
 , un affluent de la rivière White River dans l' Indiana.
 , un affluent de la rivière Osage dans le Missouri.
 , un affluent de la rivière Platte dans le Nebraska.
 , une rivière du comté de Muskingum dans l'Ohio.
 , un affluent de la rivière Middle Fork Willamette River dans l'Oregon.
 , une rivière dans le comté de Juab en Utah.

Localités

Australie 
 , une localité en Australie-Méridionale.

États-Unis 
 Salt Creek, une ville du comté de Pueblo dans l’État du Colorado.
 , une communauté non-incorporée du comté de Polk dans l'Oregon.

Panama 
 , un village sur l'île Bastimentos.

Voir aussi 
 
 , dans le comté de Juab en Utah.
 Champ pétrolifère de Salt Creek dans le Wyoming.